Лос Теронес има више значења:

 Лос Теронес (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Теронес (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику